Nimbus kan avse:

 Nimbus (symbolbild) – en gloria på t.ex. ett helgon
 Nimbus (djur) – ett släkte av skalbaggar
 Nimbus Boats – en motorbåttillverkare i Göteborg
 Maxi/Nimbus – en båttillverkare i Göteborg
 Nimbus (mc) –ett danskt motorcykelmärke
 Nimbus (öl) – ett ölvarumärke från bryggeriet Atlas Brewery
 Le professeur Nimbus – en seriefigur som skapades 1934 av André Daix. Senare har även Rob Vel, Spirous upphovsman, återupptagit denna serie.
 Nimbus Island – en ö i Kanada
 Nimbus Hills –  en kulle i Antarktis
 Nimbus 2000 - Ett kvastmärke i Harry Potter-böckerna. Harry Potters första kvast.

Se även 
 Nimbus Mountain